Черешеньки — село, Чернігівська область, Коропський район
 Черешеньки — селище, Херсонська область, Білозерський район

Див. також 
 Черешенька